Голузино — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Коробицынского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — центр Голузинского сельсовета.

Расстояние до районного центра Сямжи по автодороге — 55 км, до центра муниципального образования Георгиевской по прямой — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Пирогово, Климушино, Ездунья.

По переписи 2002 года население — 75 человек (37 мужчин, 38 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района